Стефан Немирич:
 Немирич, Стефан (?—1630) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Немирич, Стефан (1626/1628—1684) — военный и государственный деятель Гетманщины и Речи Посполитой.